Per estratto si intende ciò che viene ricavato da materie vegetali o animali.

 Estratto – spremitura dei frutti
 Estratto – sintesi di uno scritto

Note

Altri progetti